McGill Ditch ist die Bezeichnung folgender Kanäle in den Vereinigten Staaten:

 McGill Ditch (Idaho), Kanal im Bonneville County, Idaho
 Dunham McGill Ditch, Kanal im White Pine County, Nevada